Cililin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cililin, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cililin, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar